Alex Gibbs – Astronomo statunitense (1967–)
 Alex Gibbs – Calciatore italiano (1984–)
 Alex Gibbs – Ex-giocatore e allenatore di football americano statunitense (1941–)